Yotaspace (B1 Maximum) é um clube de Moscou, Rússia.